2 miejscowości na Słowacji:
 Hankovce – wieś (obec) w kraju preszowskim, w powiecie Bardejów
 Hankovce – wieś (obec) w kraju preszowskim, w powiecie Humenné